Die 36. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2013 im französischen Beauvais statt. Austragungsstätte war das EliSpace. Europapokalsieger wurde zum vierten Mal das Team von NL Primorye Vladivostok.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

K.-o.-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2013
Europapokal 2013
Europapokal 2013
Sportveranstaltung in Hauts-de-France
Sport (Beauvais)